Code commercial peut désigner :

 un procédé de cryptologie, voir Code commercial (cryptologie)
 un ouvrage juridique, voir Code de commerce